Серге́й Ме́льник:
 Мельник, Сергей Александрович (род. 1993) — украинский футболист.
 Мельник, Сергей Алексеевич (1898—1968) — советский учёный-виноградарь, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Мельник, Сергей Анатольевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Мельник, Сергей Георгиевич (род. 1963) — российский журналист.
 Мельник, Сергей Иванович (род. 1965) — украинский политик, мэр Хмельницкого.
 Мельник, Сергей Николаевич (род. 1995) — белорусский футболист.